Hexapolis (griech.: Sechsstädtebund) steht für

 die Dorische Hexapolis des Altertums 
 den Oberlausitzer Sechsstädtebund, von 1346 bis 1815, umfasste die Städte Bautzen, Görlitz, Kamenz, Lauban, Löbau und Zittau 
 die byzantinische Hexapolis (Kappadokien) in Kappadokien 

Siehe auch:
 Städtebund, Pentapolis